East Coast ist:

 die Kurzbezeichnung für die Ostküste der Vereinigten Staaten
 der Name einer britischen Eisenbahngesellschaft, siehe East Coast (Bahnbetriebsgesellschaft) 
Siehe auch:
 Costa Oriental